Johannessen ist der Familienname folgender Personen:

 Aksel Waldemar Johannessen (1880–1922), norwegischer Grafiker und Maler
 Anders Halland Johannessen (* 1999), norwegischer Radrennfahrer
 Berit Johannessen (* 1951), norwegische Skilangläuferin
 Folke Hauger Johannessen (1913–1997), norwegischer Admiral
 Gøran Johannessen (* 1994), norwegischer Handballspieler
 Herman Horn Johannessen (* 1964), norwegischer Segler
 Kristina Riis-Johannessen (* 1991), norwegische Skirennläuferin
 Leif Erlend Johannessen (* 1980), norwegischer Schachspieler
 Olaf Johannessen (* 1961), färöischer Schauspieler
 Otto Johannessen (1894–1962), norwegischer Turner
 Pål Johannessen (* 1959), norwegischer Schauspieler
 Rolf Johannessen (1910–1965), norwegischer Fußballspieler
 Sverre Johannessen (1921–1993), norwegischer Skirennläufer 
 Thomas Bucher-Johannessen (* 1997), norwegischer Skilangläufer
 Tobias Halland Johannessen (* 1999), norwegischer Radrennfahrer
 Toril Johannessen (* 1978), norwegische Künstlerin

Johannessen steht für:
 Johannessen Harbour, Naturhafen im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Johannessen-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Johannesson
 Johannesen
 Johannsen, Familienname